Rudine est un toponyme qui peut désigner :

Rudine, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rudine, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

Rudine, une localité située dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;

Rudine, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Rudine, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;

Rudine, un village situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
Rudine/Rudinë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.